Ассирі́йська мо́ва (новоассирійська мова) — загальна назва східно-арамійських діалектів (урмійський, саламаський, джилу, тіарі, мосульський та ін.). Розповсюджена окремими регіонами в іншомовному оточенні в Ірані (район озера Урмія), Іраку (район міста Мосул та північного Багдада), Сирії (район гір Тур-Абдін та басейн річки Хабур), Туреччини (район Курдистанських гір та озера Ван), Вірменії, Грузії. Загальна кількість людей, які спілкуються цією мовою — понад 330 тисяч. Розмовні діалекти ассирійської мови дуже відрізняються одне від одного, що залежить не тільки від територіальної роз'єднаності носіїв, але й від релігійних відмінностей.

Фонетика ассирійської мови історично зазнала значних змін, зокрема зникли старі ненаголошені нейтральні голосні у відкритих складах, що спричинило виникнення скупчень приголосних на початку слова, а надалі — відпадіння перших складів.

Іменники не зберігають семітську категорію іменних станів; з артиклю -ā виробилося спільне закінчення іменників. Система особових самостійних та суфіксальних присвійних і об'єктних займенників зазнала серйозних фонетичних перетворень. Система дієслова повністю перебудувалася порівняно з іншими семітськими мовами: видову систему замінено часовою (з'явилися такі часи: майбутній, теперішній конкретний, теперішній тривалий, минулий недоконаний конкретний, минулий недоконаний тривалий, минулий доконаний I і II, перфект, плюсквамперфект I і II). Розрізняють дійсний спосіб, умовний спосіб, стверджувальну та заперечну дієвідміну наказового способу; збереглися дві породи дієслів — інтенсив (підсиленість дії), та каузатив. Порядок слів у реченні залишається відносно вільним.

До середини XIX ст. ассирійці користувалися старою сирійською мовою (що належить до арамейських мов), як літературною мовою. У 40-х роках XIX століття було розроблено нову літературну мову на ґрунті урмійського діалекту. Надалі ця мова змінювалася з огляду на фонетично більш архаїчний мосульський діалект та за рахунок заміни численних перських, арабських, курдських та турецьких запозичень питомою сирійською лексикою. Ассирійська мова записується особливим сирійським письмом.

Приклад 
«Заповіт» Т. Шевченка ассирійською мовою (переклав ктн. Олексій Меликович
Тамразов)

<table class = "wikitable" width="300">
<tr>
 ВАСЬЯТ
 Дах битметын тмурунли
 У гу кавра шлядди мтимунли
 Хадырваны дашта д-авья
 Гав мухибтан Украина
 Кад мазр'ата раба рвыхта
 В наhра Днипур д-мийо рвывта
 Гаве хызйе, гаве шымьйе –
 В-ляппэ ал б-топпанэ дымье.
 Хуш бит-шапха гав Украина
 Димма д-дыжминнэ ла загья
 Һаль д-ва яма бию млита
 Бhавья минну раба хривта
 Мин бар д-ага дана брихта
 Б-раппин атры рамта в свыхта
 У аль шмайа битпархини
 Ка д-Аляга биткабилли
 Тмурунли у кумун м-биркэ
 Шишильятэ шмутун л-тыккэ
 У би дымма ид дыжминнэ
 Азадута каблун б-шиннэ
 У кад ана, бруна д-умти,
 Д-пишли азад в хэра вили
 Бит-тахритун в ля маншитун
 Б-гамизманэ тава в шилье.
</div></td></tr></table>

Джерело: Газета «Ассирийские новости» — 38 березня 2014

Література 
 Ассирійська мова // Большая советская энциклопедия. В 30 т. Т. 2 : Ангола-Барзас / гл. ред. А. М. Прохоров. — Москва, 1970. — С. 326.

Див. також 
 Ассирійська новоарамейська мова

Семітські мови